Der Sportverein Preußen 1919 Merchweiler ist ein Fußballverein aus dem saarländischen Merchweiler.

Geschichte

Vor 1945 
1919 gründete sich der Fußballclub Viktoria 1920 Merchweiler, der sich bereits im folgenden Jahr mit dem SC Hellas 1920 Merchweiler zum SV Viktoria Merchweiler zusammenschloss. 1931 spaltete sich der SC Preußen Merchweiler ab. Der ursprüngliche Verein löste sich unterdessen 1932 auf, nachdem man im Sommer 1931 versucht hatte, beide Vereine als "Spvgg Viktoria 1919 Merchweiler" zu vereinen.

Nach den Meisterschaften 1922/23 (C-Klasse) und 1928/29 (B-Klasse) spielte der SV Viktoria in der A-Klasse. Nach der dritten Meisterschaft in Folge konnte man 1939 die Aufstiegsrunde zur Bezirksklasse erfolgreich abschließen.

1945 bis 2000 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Klub als SV Merchweiler wieder gegründet und spielte in der Saison 1945/46 in der Landesklasse Saar (3.). Anschließend spielte er in der Ehrenklasse Saar 1946/47 sowie nach der eine Spielzeit währenden Eingliederung der saarländischen Klubs in den gesamtdeutschen Spielbetrieb in der zweitklassigen Ehrendivision Saar 1947/48. Anschließend gehörte der Klub zu den Gründungsmitgliedern der 1948 aus der Taufe gehobenen Ehrenliga Saarland, der höchsten Spielklasse im seinerzeit unabhängigen Saarland. Hier platzierte sie sich in den ersten beiden Jahren des Bestehens der Meisterschaft im mittleren Tabellenbereich und beendete die dritte Spielzeit als Vizemeister hinter der zweiten Mannschaft des 1. FC Saarbrücken und nahm an der Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga Südwest teil. Somit gehörte somit der Klub zu den neun Vereinen, die alle drei Spielzeiten bestritten hatten.

Zur Spielzeit 1951/52 erfolgte die abermalige Eingliederung der saarländischen Vereine in den deutschen Ligabetrieb, als Tabellenvorletzter hielt der Verein mit einem Punkt Vorsprung auf den SV Mittelbexbach in der drittklassigen 1. Amateurliga die Klasse. In den folgenden Jahren beendete der Verein regelmäßig die Spielzeiten in der Amateurliga Saarland im mittleren Tabellenbereich, und firmierte seit der Spielzeit 1956/57 als "Sportverein Preußen 1919 Merchweiler e.V.".

1958 verpasste er unter Trainer „Jockel“ Balzert als Vizemeister hinter dem VfB Theley die Aufstiegsrunde zur II. Division bei besserem Torquotienten um einen Punkt nur knapp. Nach einem dritten Platz in der Folgesaison wurde er 1960 erneut Vizemeister, der „Saarlandmeister“ SV Röchling Völklingen hatte jedoch fünf Punkte Vorsprung. Nach einem erneuten dritten Rang rutschte die Mannschaft in den folgenden Jahren wieder in den mittleren Tabellenbereich ab und stieg 1965 mit lediglich neun Pluspunkten als Tabellenschlusslicht aus der dritthöchsten Spielklasse ab. Dies ging einher mit der Unbespielbarkeit des eigenen Platzes, der seit Anfang der 1930er Jahre genutzte „Haldy“ war aufgrund von Bergschäden unbespielbar geworden.

In den Folgejahren spielte der Verein auf Bezirksebene, unterbrochen von zwei Spielzeiten zwischen 1978 und 1980, in denen die Rückkehr in die Landesklasse (Verbandsliga Saar) gelang. In der Saison 1998/1999 konnte der Abstieg in die Kreisliga A nicht verhindert werden.

In der Deutschen B-Junioren-Meisterschaft 1979/80 machte der Klub noch einmal überregional auf sich aufmerksam, die Nachwuchsspieler erreichten dort das Viertelfinale. Mit Uwe Haas kam in der Folge einer der Junioren über den 1. FC Saarbrücken zum 1. FC Köln und dort zu Europapokaleinsätzen.

Gegenwart (ab 2000) 
Erst 2009 konnte man nach 10 Jahren die Kreisliga A auf Grund einer Ligaumstellung als Tabellenzweiter verlassen. 2010/11 erfolgte nach Relegation der Aufstieg in die Landesliga. In der darauf folgenden Saison qualifizierte sich der Verein für die neue zweigeteilte Verbandsliga. 2014 wurde die Meisterschaft und der Aufstieg in die Saarlandliga gefeiert, die man nach nur einer Saison wieder verlassen musste.

Persönlichkeiten

Bekannte ehemalige Spieler

Trainer

Spielzeiten

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9, S. 319.

Weblinks 
 https://www.sv-merchweiler.de

Einzelnachweise 

Fußballverein aus dem Landkreis Neunkirchen
Verein im Saarländischen Fußballverband
Preussen Merchweiler